

Musique

Chanson 
 Here for You, une chanson de Maraaya qui représente la Slovénie au Concours Eurovision de la chanson 2015
 Here for You, une chanson de Kygo et featuring avec la chanteuse britannique Ella Henderson.
Homonymie